Henrik I (franska: Henri Ier), född 4 maj 1008, död 4 augusti 1060 i Vitry-aux-Loges, begravd i Saint-Denis-basilikan, son till Robert II av Frankrike och Constance av Arles, var hertig av Bourgogne 1016–1032 och kung av Frankrike från 20 juli 1031 (då hans far dog) till sin egen död. 

Hans första äktenskap, med Mathilda av Friesland (dotter till markgreven Lidulf av Friesland), blev barnlöst (hustrun dog i barnsäng 1044), medan han i sitt andra äktenskap, ingånget 1051 med Anna av Kiev (dotter till Jaroslav I och den svenske kungen Olof Skötkonungs dotter Ingegerd) fick sönerna Filip (som efterträdde fadern som kung av Frankrike), Hugo (som blev greve av Vermandois och gifte sig med Adelheid av Valois) och Robert (född 1054, död 1063) samt dottern Emma (född 1055, möjligen död 1109).

Anfäder

Referenser

Personer i Frankrike under 1000-talet
Frankrikes regenter
Huset Capet
Födda 1008
Avlidna 1060
Män